Вифред II:
 Вифред II (граф Барселоны) (умер 911) — граф Барселоны, Жероны (под именем Вифред III) и Осоны (897—911)
 Вифред II (граф Бесалу) (умер 957) — граф Бесалу (927—957)